Which () — трёхмерная компьютерная игра, в жанре квест и хоррор, создана Майком Айнелом (), и выпущена 31 января 2010 года. Which относится к категории инди-игр, и является бесплатной для загрузки.

Разработка игры 
31 января 2010 года на форуме разработчиков игр «The Game Creators» один из участников опубликовал свою созданную игру. По словам разработчика, на создание игры ушло 24 дня.

19 февраля 2010 года разработчик обновил игру, добавив поддержку полноэкранного режима.

Сюжет 
В начале игры протагонист оказывается в непонятном доме. В процессе игры, игрок исследует дом, в котором находится, открывает полки, ищет ключи для открытия дверей. В одной из комнат он обнаруживает женщину без головы и без сердца, которая держит в руках ключ от выхода. Взамен ключа ей нужно её сердце или её голова. После этого женщина всегда следует за игроком. Здесь игрок имеет два варианта прохождения игры: найти сердце или голову.

Голова 
Когда игрок обнаруживает голову женщины в туалете, она надевает её себе, а затем исчезает. В комнате с выходом из дома протагонист замечает девушку в безуспешных попытках открыть дверь ключом. По рисунку на стене она понимает, что выйти из комнаты может только один человек. Так как игрок отдал ей голову, а сердца (а значит и чувств тоже) у неё нет, девушка достаёт большой нож и убивает протагониста, после чего выходит из комнаты.

Сердце 
Когда игрок обнаруживает сердце, которое висит на шнурке в одной из комнат, женщина подходит и вставляет его себе в грудь. После этого она исчезает и появляется в той же комнате с выходом, где опять пытается открыть дверь. Когда она замечает протагониста, она достаёт нож и убивает себя, уступая право выхода игроку. Далее игрок выходит в эту дверь и игра заканчивается.

Геймплей 
Управление движения игрока осуществляется с помощью четырёх клавиш (WASD). Также имеется функция взаимодействия с окружениям (ЛКМ), которая используется для открывания дверей и полок, взятия предметов. Иногда используется функция приседания (ПКМ), для возможности взаимодействия с предметами, которые находятся низко. Параметры клавиш изменить невозможно.

Технологии 

Игра разрабатывалась, используя язык программирования DarkBASIC Professional версии 7.4 вместе с плагинами для него DBP Collision DLL (2.05b), Enhanced Animations (1.5), EZRotate Enhanced, DArk AI, Dark Shader. Также игра работает на пиксельных шейдерах версии 2.0. В качестве API используется DirectX 9.0c.

Во время разработки игры использовались такие программы как 3ds Max 8, для работы с 3D-моделями и Adobe Photoshop CS3, для работы с текстурами. Все звуки в игре записывались через микрофон, который встроен в iPod touch, а обработка звуков осуществлялась в программе Audacity.

Игра может быть запущена в трех режимах — слабая графика, высокая графика и стереоскопический режим, который может работать как и на обычном дисплее, так и на стереодисплее. В первых двух режима цветовая палитра в игре состоит из оттенков серого цвета, а в стереоскопическом режиме добавлены красный и синие цвета.

Примечания

Ссылки

Официальные ресурсы 
 Официальная страница игры на форуме разработчика
 Официальная страница загрузки игры на сайте GameJolt

Неофициальные ресурсы 
 Страница игры на сайте small-games.info
 Страница игры на сайте IndieGames.com
 Страница игры на сайте LibGames.com
 Вики по игре на русском языке

Компьютерные игры по алфавиту
Квесты
Survival horror
Инди-игры
Бесплатные компьютерные игры
Компьютерные игры 2010 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой